David Kveton (né le  à Nový Jičín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || HC Vsetín || Extraliga tch. ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004|| HC Novy Jicin|| 2.liga tch. ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || HC Vsetín || Extraliga tch.||6 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| HC Novy Jicin || 2.liga tch.||7 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC Vsetín || Extraliga tch.||45 ||6 ||4 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006|| HC Ostrava || 1.liga tch. ||7 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006|| HC Novy Jicin || 2.liga tch.||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||5 ||0 ||5 ||18
|-
|2006-2007 || HC Vsetín || Extraliga tch.||19 ||2 ||0 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||31 ||5 ||27 ||32 ||17 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2007-2008 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch.||28 ||10 ||5 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch.||46 ||22 ||22 ||44 ||20 ||5 ||3 ||2 ||5 ||16
|-
|2008-2009|| KLH Chomutov || 1.liga tch.||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2009-2010 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch.||52 ||18 ||17 ||35 ||59 ||5 ||1 ||1 ||2 ||24
|-
|2010-2011 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch.|| 52|| 14|| 18|| 32|| 26|| 18|| 7|| 12|| 19|| 8
|-
|2011-2012 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch.|| 52|| 14|| 15|| 29|| 40|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. || 52|| 17|| 21|| 38|| 20|| 13|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
|2013-2014 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. || 39|| 8|| 11|| 19|| 16|| 11|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2014-2015 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch. ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015|| Piráti Chomutov || 1.liga tch. ||35 ||8 ||17 ||25 ||20 ||9 ||1 ||5 ||6 ||6 
|-
|2015-2016 || Piráti Chomutov || Extraliga tch. ||39 ||8 ||4 ||12 ||22 ||8 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2016-2017 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||52 ||14 ||10 ||24 ||59 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2017-2018 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||43 ||16 ||9 ||25 ||58 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2018-2019 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||50 ||8 ||11 ||19 ||28 ||8 ||2 ||2 ||4 ||2 
|-
|2019-2020 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020|| HC Frýdek-Místek || 1.liga tch. ||16 ||4 ||10 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || HC Košice || Extraliga slo. ||22 ||4 ||13 ||17 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-

En équipe nationale 

|-
| 2006 || align=left| République tchèque U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 14 ||6 ||7 ||13 ||6 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2007 || align=left| République tchèque U20 || aling=left|Championnat du monde junior || 6 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left|5 position
|-
| 2008 || align=left| République tchèque U20 || aling=left|Championnat du monde junior || 1 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left|5 position
|-

Trophées et distinstions

Extraliga tch. 

 Il remporte le Championnat avec le HC Oceláři Třinec en 2010-2011.

1. liga tch. 

 Il remporte le Championnat avec le KLH Chomutov en 2014-2015.

Notes et références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du KLH Chomutov
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en janvier 1988
Naissance à Nový Jičín
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Košice
Naissance en Tchécoslovaquie